Příjmení Alberty nosí nebo nosily tyto osobnosti:
 Jozef Alberty (1929–2001) – slovenský elektrotechnik
 Július Alberty (* 1925) – slovenský vysokoškolský pedagog
 Karl-Otto Alberty (* 1933) – německý herec
 Robert A. Alberty (* 1921) – americký chemik
 Roman Alberty (* 1956) – slovenský vysokoškolský pedagog a biolog
 Vivian Alberty (* 1973) – portorická skokanka do vody

Podobná příjmení 
 Alberti
 Albert